Насле́дие — явления культуры и быта людей, оставшиеся от прежних времен.

Может означать:
 Культурное наследие — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями и передающаяся будущим как нечто ценное и почитаемое.
 Всемирное наследие — природные или созданные человеком объекты, приоритетными задачами по отношению к которым являются сохранение и популяризация в силу их особой культурной, исторической или экологической значимости.

Партии 
 Наследие — политическая партия в Армении.
 Партия христианского наследия Канады — политическая партия Канады.

В культуре и искусстве 
 «Наследие» — тетралогия, написанная Кристофером Паолини, публикуется с 2003 года.
 «Наследие» — фантастическая трилогия Йена Дугласа, опубликована в 1998—2000 годы.
 «Философское наследие» — книжная серия, выпускаемая с 1963 года российским издательством «Мысль».
 «Наследие» — триптих народного художника России Валерия Балабанова.
 Звёздное наследие — квест, разработанный Step Creative Group, выпущен в 1995 году.
 «Наше Наследие» — журнал, основан в 1988 году, выходит в России.
 «Наследие вагантов» — российская фолк-рок группа, основана в 2006 году.
 «Наследие» — музей в Москве.
 Наследие (О́дал (др.-герм. Oþila — «наследие», англо-сакс. Oeþel) — 24-я руна древнегерманского и 23-я руна англосаксонского рунического алфавитов.

 «Наследие» — британо-американский кинофильм 1978 года.
 «Наследие» — Альбом исполнителя RADIO TAPOK выпущенный в 2022 году.
 «Полтергейст: Наследие» — американо-канадский телесериал о тайном обществе, появился на экранах в 1996 году.
 «Трон: Наследие» — научно-фантастический фильм 2010 года режиссёра Джозефа Косински, сиквел фильма «Трон» 1982 года.

См. также